Mueang Khon Kaen (în ) este un district (Amphoe) din provincia Khon Kaen, Thailanda, cu o populație de 396.510 locuitori și o suprafață de 953,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 17 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 272 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Khon Kaen